Jan Ludwik Nowicki (1858–1936) – polski kupiec i przedsiębiorca, opisany w PSB
 Jan Nowicki (1894–1973) – polski duchowny katolicki, biskup
 Jan Nowicki (1939–2022) – polski aktor
 Jan Nowicki (ur. 1948) – polski koszykarz
 Jan Ludwik Nowicki – polski lekarz laryngolog, profesor